Всемирный конвент научной фантастики, или сокращённо Ворлдкон () — ежегодный конвент Всемирного общества научной фантастики (), проводимый с 1939 года (за исключением периода с 1942 по 1945 год, во время Второй мировой войны). Является самым популярным и старым среди подобных мероприятий. Члены WSFS выбирают место проведения конвента, которое состоится через два года, а с 1955 года участники Всемирного конвента научной фантастики голосованием определяют победителей ежегодной премии «Хьюго», объявляемых на каждом конвенте.

Деятельность 
Мероприятия и события конвента обычно включают (но не ограничиваются ими):

 Мероприятия по поддержке фанатов и внешних благотворительных организаций 
 Художественная выставка, на которой представлены картины, рисунки, скульптуры и другие работы, преимущественно на темы фантастики и фэнтези.
 Автограф-сессии, литературные пивные или кофейные встречи, «прогулки со звездами», и другие варианты встреч и общение с авторами научной фантастики и фэнтези.
 Церемонии награждения:
 Премия «Чесли»
 Премия «Хьюго»
 Мемориальная премия Джона В. Кэмпбелла
 Костюмы — как официальный конкурс («Маскарад»), так и неофициальные «костюмированные залы» или косплей
 Танцы — один или несколько танцевальных мероприятий с живой музыкой или диджеем 
 Выставки, содержащие фотографии известных поклонников и авторов, исторические обзоры, информацию о космосе и науке, местную информацию и т.д.
 Места продаж книг, интересных безделушек, игр, комиксов, фильмов, украшений, костюмов и других товаров 
 Фан-лаунж — место для чтения, обмена мнениями, содействие и обсуждение фэнзинов
 Собрания фанатов — где фанатские организации и представители других конвентов демонстрируют и продвигают свои группы
 Филк и другие музыкальные представления, кружки и мастер-классы
 Фильмы — Фестиваль независимого кино и другие показы научно-фантастических фильмов, телешоу и т.д.
 Гейминг — живые, а также  настольные, карточные  и ролевые игры
 Живые театральные представления 
 Дискуссионные форумы по широкому кругу вопросов, относящихся к научной фантастике, кино, аудио и другими медиа; искусством; графикой; фэндомом и фанатскими увлечениями; наукой, технологиями и обществом
 Речи и другие выступления почётных гостей и других участников программы
 Другие мероприятия Всемирного общества научной фантастики, включая определение места проведения будущего конвента, изменения в Конституции общества, организационные мероприятия

Церемонии награждения 
Всемирное общество научной фантастики руководит награждением премией «Хьюго», старейшей и выдающейся награды в области научной фантастики. Номинанты отбираются путем голосования участников «Ворлдкона». Категории наград включают романы и рассказы, нехудожественные произведения, постановки и т.д. 

Другие награды также могут быть представлены на «Ворлдконе» по усмотрению комитета конвента. Обычно это национальные научно-фантастические награды, например японская премия Сэйун (2007), канадская премия «Аврора» (2009). Церемонии награждения Мемориальной премией Джона В. Кэмпбелла, премии «Сайдвайз», премии «Чесли», премии «Прометей», хотя и не руководствуются Ворлдконом, также проходят во время конвента.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт конвента 
 Официальный сайт WSFS 
 Текущие правила WSFS 

Конвенты